Domokos István (1920–1982) Kossuth-díjas vájár, brigádvezető
 Domokos István (1928) erdélyi magyar koreográfus, táncmester